Republika Doyle’ów (ang. Republic of Doyle, 2010-2014) – kanadyjski serial kryminalny stworzony przez Allana Hawco, Malcolma MacRury’ego i Perry’ego Chafe’a.

Światowa premiera serialu miała miejsce 6 stycznia 2010 roku na antenie CBC Television. W Polsce premiera serialu odbyła się 2 stycznia 2013 roku na kanale TVP2.

Fabuła 
Jake Doyle (Allan Hawco) i jego ojciec Malachy (Seán McGinley) prowadzą prywatną agencję detektywistyczną w St. John’s, stolicy kanadyjskiej prowincji Nowej Fundlandii.

Obsada 
 Allan Hawco – Jake Doyle
 Seán McGinley – Malachy Doyle
 Lynda Boyd – Rose Miller
 Rachel Wilson – Nikki Renholds
 Krystin Pellerin – Leslie Bennett
 Mark O’Brien – Des Courtney
 Marthe Bernard – Tinny Doyle
 Michelle Nolden – Allison Jenkins
 Sean Panting – Walter McLean

W epizodach wystąpili m.in.: Russell Crowe, Luis Guzmán, Jason Gray-Stanford, Natasha Henstridge, Lothaire Bluteau, Megan Follows, Aaron John Buckley, Enrico Colantoni, Victor Garber, Scott Grimes, Robert Joy, Angus Macfadyen, Serinda Swan, Shannon Tweed, Yannick Bisson, Michael Hogan, Hélène Joy.

Spis odcinków 

SERIA CZWARTA
 From Dublin with Love (6.01.2013)
 Blood Work (13.01.2013)
 Identity Crisis (20.01.2013)
 Carlotta's Way (27.01.2013)
 The Heroine (10.02.2013)
 The Common Wealth (17.02.2013)
 In Brigus (24.02.2013)
 Multitasking (24.03.2013)
 Retribution (31.03.2013)
 Gimme Shelter (07.04.2013)
 The Devil Inside (14.07.2013)
 Return of the Kingpin (21.04.2013)
 What Doesn't Kill You (21.04.2013)

SERIA PIĄTA
 Bon Cop, Bueno Cop  (02.10.2013)
 The Overpass  (09.10.2013)
 Firecracker  (16.10.2013)
 Gun for Hire  (23.10.2013)
 The Works  (30.10.2013)
 Missing  (13.11.2013)
 Hook, Line and Sinker  (20.11.2013)
 Young Guns  (27.11.2013)
 Major Crimes  (04.21.2013)
 Brothers in Arms  (11.12.2013)
 Frame Job  (08.01.2014)
 Sleight of Hand  (15.01.2014)
 Welcome Back Crocker  (22.01.2014)
 If the Shoe Fits  (29.01.2014)
 Expansion  (05.02.2014)
 Buried  (05.02.2014)

SERIA SZÓSTA
 Dirty Deeds  (15.10.2014)
 No Rest for the Convicted (22.10.2014)
 Smash Derby  (29.10.2014)
 The Driver  (5.11.2014)
 True Lies  (12.11.2014)
 The Pint (19.11.2014)
 When the Whistle Blows (26.11.2014)
 Body of Evidence (03.12.2014)
 Judgement Day (10.12.2014)
 Last Call (10.12.2014)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2014